Gilby ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gilby (North Dakota)

Gilby ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Gilby (* 2001), britischer Schauspieler
 Helen Gilby (* 1974), britische Kanutin
 John Gilby (1900–1985), neuseeländischer Ruderer